Мария Каменская: Каменская, Мария Даниловна (1854—1925) — русская оперная и камерная певица (меццо-сопрано).
 Каменская, Мария Фёдоровна (1817—1898) — русская писательница, мемуаристка.